Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1935 war ein Tenniswettbewerb in Victoria.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 21. bis 30. Juli 1935

Anmerkungen 

Tennisturnier in Victoria (British Columbia)
Tennisturnier 1935